Фифини кодови су сачињени од три слова, а Фифа их додјељује својим чланицама, као и државама које нису чланице Фифе. Кодове званично користе Фифа и континенталне федерације (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) као скраћенице за државе, које се користе у званичним такмичењима.

Кодови чланица Фифе 

Тренутно Фифа броји 211 чланица, свака има своју јединствен код.

Кодови држава које нису чланице Фифе 

Кодови држава које нису чланице Фифе:

Неправилни кодови 

Следећи кодови се односе на државе које нису сједињене са Фифом. Иако су чланице регионалне конфедерације, ови кодови се не користе од стране Фифе.

Застарели кодови 

Списак приказује застареле кодове, јер је држава престала да постоји, промијенила име, код или је постала дио друге државе.

Разлике у кодовима: Фифа, МОК, ИСО 

Иако је већина кодова које користи Фифа иста као и оне које користе МОК и ИСО, ипак постоје и неке разлике:

Неке државе су чланице ФИФЕ а нису чланице МОК-а, док су друге чланице МОК-а а нису чланице ФИФЕ:

 Чланице ФИФЕ које нису чланице МОК-а:(13):
 Ангвила
 Велс
 Гибралтар
 Енглеска
 Курасао
 Макау
 Монтсерат
 Нова Каледонија
 Северна Ирска
 Тахити
 Теркс и Кејкос
 Фарска Острва
 Шкотска
 Чланице МОК-а, које нису чланице ФИФЕ (8):
 Кирибати
 Маршалска Острва
 Микронезија
 Монако
 Науру
 Палау
 Тувалу
 Уједињено Краљевство

Види још 
 Списак МОК кодова по државама
 Списак ИСО кодова

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт Фифе

ФИФА